Afghan est un nom propre, un nom commun ou un adjectif.

Nom 
Afghan ou Afghans peut désigner :
 Afghans, connus désormais sous le nom de Pachtounes, peuples iraniens vivant en Afghanistan et au Pakistan ;
 Afghans, habitants de l’Afghanistan ;
 Afghans (Afghan cameleers), un groupe de chameliers originaires de l'Afghanistan envoyés en Australie.

Adjectif 
Afghan qualifie ce qui est originaire d'Afghanistan ou supposé tel, comme le lévrier afghan, le chanvre afghan, le tapis afghan, etc.

Voir aussi 
 Persan afghan ou dari, une des deux langues officielles en Afghanistan (ne pas confondre avec l'afghani ou pachto, l'autre langue officielle en Afghanistan)
 The Afghan Express, train australien - aujourd'hui appelé par son surnom The Ghan - nommé ainsi par allusion aux chameliers afghans
 Afghan Whigs, groupe de musique rock américain
 , un roman à suspense de Frederick Forsyth, édité en 2006
 , spécialité pâtissière de Nouvelle-Zélande, renommée Roughs en 2020
 

Homonymie